«Play'n' The Game» — восьмий студійний альбом шотландського гурту «Nazareth».

Композиції 
 Somebody to Roll — 3:55
 Down Home Girl — 5:04
 Flying — 4:20
 Waiting for the Man — 4:47
 Born to Love — 3:58
 I Want To (Do Everything For You) — 4:18
 I Don't Want to Go on Without You — 3:46
 Wild Honey — 3:04
 L.A. Girls — 3:52

Джерела 
 Play'n' The Game  allmusic
 Play'n' The Game  last.fm

Англомовні музичні альбоми
Альбоми Nazareth